Dexter Jackson peut faire référence à :

  Dexter Jackson, un joueur de football américain.
  Dexter Jackson, un bodybuilder américain.

Voir aussi